Carl Ritter (1779-1859), fondateur de la géographie moderne ;
 Karl Ritter (1883-1968), diplomate allemand sous le Troisième Reich, reconnu coupable de crimes de guerre ;
 Karl Ritter (1888-1977), réalisateur allemand ;
 Wilhelm Karl Ritter von Haidinger (1795-1871), minéralogiste, géologue et physicien autrichien.